Алексей Иванович Готовцев (23 февраля 1883 — октябрь 1969) — российский и советский военный деятель, генерал-лейтенант (1943), профессор, .

Биография 
Родился в Ростове в семье фельдшера Ивана Савельевича Готовцева и Епистимии Петровны Готовцевой (Громовой).

Окончил Ярославскую мужскую гимназию (1901) и Санкт-Петербургское пехотное юнкерское училище (1902—1905); выпущен подпоручиком во 2-й Финляндский стрелковый полк. В 1911—1914 годах учился в Николаевской военной академии; окончил по 1-му разряду и был прикомандирован к штабу Иркутского военного округа.

С началом Первой мировой войны, в 1914 году назначен временно исполняющим должность (вр.и.д.) начальника штаба 3-й Закавказской казачьей бригады, с 1915 года — старший адъютант штаба 2-й Кавказской казачьей дивизии (Кавказский фронт), с 22 марта 1915 года — старший адъютант штаба 4-й Кавказской казачьей дивизии, затем начальник штаба боевых отрядов, с 21 июля 1916 года — старший адъютант штаба 6-го Кавказского армейского корпуса, с начала 1917 года — вр.и.д. помощника начальника отдела управления генерал-квартирмейстера штаба Кавказской армии, затем — вр.и.д. старшего адъютанта того же отдела, с 19 ноября 1917 года — начальник отделения управления генерал-квартирмейстера штаба Главнокомандующего войсками Кавказского фронта. 15 августа 1918 года был демобилизован.

В отставке жил в Тифлисе, занимался частной торговлей, с августа 1919 года — помощник заведующего складом Американского благотворительного общества в Тифлисе, с октября 1919 года — торговый агент в представительстве итальянской фирмы в Тифлисе.

В июле 1920 года поступил в распоряжение Военного отдела при Полномочном представителе РСФСР в Грузии. По линии Разведупра с января по июль 1921 года был в спецкомандировке в Константинополе, 29 июля 1921 года арестован англичанами и выслан в РСФСР — его выдали бывшие сослуживцы. 22 августа 1921 года вступил в РККА, направлен в распоряжение начальника 2-го отдела Развездупра, с 25 августа 1921 года — заведующий сектором Разведупра штаба РККА (до 15 июля 1921 года).

В августе 1921 года переходит на преподавательскую работу в Военную Академию РККА: групповой лектор, затем руководитель практических занятий стратегии и тактики, преподаватель тактики высших соединений. В начале 30-х годов стажировался в 46-м стрелковом полку 16-й стрелковой дивизии, вр.и.д. начальника штаба полка. С. П. Иванов, в то время служивший в том же полку, вспоминал:

«Алексей Иванович Готовцев, являясь преподавателем тактики высших соединений в Военной академии имени М. В. Фрунзе, находился в нашем полку на длительной стажировке. Это был всесторонне эрудированный военный специалист, окончивший еще в дореволюционные годы Академию Генерального штаба, участник первой мировой и гражданской войн. Отличала его и высокая общая культура. Благодаря этому, а также завидной работоспособности и пунктуальности А. И. Готовцев легко справлялся со своими обязанностями, поставил штабную службу в части на очень высокий уровень. При этом у него оставалось достаточно времени, чтобы помогать молодым, да и не очень молодым командирам углублять их профессиональные и общеобразовательные знания. Используя каждую свободную минуту для самообразования, Алексей Иванович и нам привил вкус к чтению военно-теоретической литературы. Он приучил нас запросто заходить к нему домой, когда встречались какие-либо трудности при осмыслении прочитанного. Здесь мы без соблюдения строгостей субординации, в непринужденной обстановке беседовали по самым разнообразным вопросам. Готовцев был нетерпим к тем, кто пренебрегал каждодневной работой над пополнением знаний.»

С созданием в 1932 году Военно-Химической академии РККА перешел в неё начальником кафедры управления войсками. С октября 1937 года работал в Академии Генштаба РККА старшим преподавателем, затем возглавил на ней кафедру.

Во время Великой Отечественной войны на той же должности. Кроме подготовки военных кадров занимался военно-научной работой, писал труды по методике, тактике и военной истории.

После войны, в 1945 году вышел в отставку (по другим данным, в августе 1955 года).

Умер Алексей Иванович Готовцев в Москве в октябре 1969 года, похоронен на .

Труды 
 Готовцев А. И. Тактика. Летние прикладные занятия в поле: Действия стрелковой и кавалерийской дивизии с точки зрения управления войсками. — Москва, 1924.
 Готовцев А. И. Методика решения тактических задач: Оборонительные действия стрелковой дивизии (с точки зрения управления войсками). — Москва, 1926.
 Готовцев А. И. Наступление стрелковой дивизии (с точки зрения управления войсками). — Москва, 1926.
 Готовцев А. И. Тактические занятия на местности. — Москва: Военный вестник, 1927.
 Готовцев А. И. Победа Красной Армии на Карельском перешейке. — Москва: Госполитиздат, 1945.

Семья 
 Дочь — Пугачёва (Готовцева) Ия Алексеевна (1912—1995), вышла замуж за учёного В. С. Пугачёва (1911—1998).

Воинские чины и звания 
Российская империя
 подпоручик — (старшинство (ст.) 22.04.1905)
 поручик — (ст. 09.08.1908)
 штабс-капитан — (ст. 09.08.1912)
 капитан — (ст. 09.08.1914, позднее изменено на 09.08.1912, затем на 09.08.1911)
 подполковник — 15.08.1917
 полковник — 1918

СССР
 комбриг — 24.01.1936
 комдив — 20.02.1939
 генерал-майор — 04.06.1940
 генерал-лейтенант — 05.05.1943

Награды 
Российская империя
 Орден Святого Георгия 4-й степени (Приказ по Кавказскому фронту 27.03.1918 № 61)
 Георгиевское оружие (ПАФ 19.04.1917)
 Орден Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» (Приказ по Кавказской армии 1917)
 Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (Приказ по Кавказской армии 1916)
 Орден Святой Анны 2-й степени (ВП 28.12.1916)
 Орден Святого Станислава 2-й степени с мечами (ВП 25.12.1916)
 Орден Святой Анны 3-й степени (ВП 08.05.1914); мечи и бант к ордену (Приказ по Кавказской армии 1917)
 Орден Святого Станислава 3-й степени (ВП 06.12.1911)

СССР
 Орден Ленина (06.11.1945)
 два ордена Красного Знамени (03.11.1944; 15.11.1950)
 два ордена Красной Звезды (22.02.1938; 22.02.1944)
 медали СССР

Примечания

Литература 
 Алексеев М. А., Колпакиди А. И., Кочик В. Я. Энциклопедия военной разведки. 1918—1945 гг. — М., 2012. — С.244.
 Иванов С. П. Штаб армейский, штаб фронтовой. — М.: Воениздат, 1990.
 Соловьев Д. Ю. Все генералы Сталина. Том 4. — М., 2019. — С.15—16.
 Тинченко Я. Ю. Голгофа русского офицерства в СССР, 1930—1931 годы. — М.: Моск. обществ. науч. фонд, 2000.

Ссылки 
 Наградной лист на второй Орден Красной Звезды, сайт Подвиг Народа
 
 А. И. Готовцев на сайте «Офицеры РИА»
 Биография на сайте РККА
 Биография на сайте В. Бердникова
 Фотография надгробного памятника

Выпускники Ярославской гимназии
Выпускники Николаевской военной академии
Полковники (Российская империя)
Участники Первой мировой войны (Россия)
Царские офицеры на службе в РККА
Разведчики СССР
Преподаватели Военной академии имени М. В. Фрунзе
Преподаватели ВАХЗ
Преподаватели Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации
Члены КПСС